Vorsteuerabzug steht für
 Vorsteuerabzug im deutschen Umsatzsteuerrecht, siehe Umsatzsteuergesetz (Deutschland)
 Vorsteuerabzug im österreichischen Umsatzsteuerrecht, siehe Umsatzsteuer (Österreich)
 Vorsteuerabzug im schweizerischen Mehrwertsteuerrecht, siehe Mehrwertsteuer (Schweiz)

Siehe auch: